

Astronomia
 11823 Christen – asteroide della fascia principale

Onomastica
 Christen – variante del nome proprio di persona Cristiano

Persone
 Adolf Christen – regista teatrale tedesco
 Andreas Christen – calciatore liechtensteinese
 Eliane Christen – sciatrice alpina svizzera
 Grégory Christen – hockeista su ghiaccio svizzero
 Lukas Christen – ex atleta paralimpico svizzero
 Mathias Christen – calciatore liechtensteinese
 Robin Christen – cestista tedesco